L'édition masculine 2022 du tournoi de tennis de Madrid se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de la saison.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain Taylor Fritz, de l'Italien Matteo Berrettini, du Suisse Stanislas Wawrinka et de Daniil Medvedev. Ils sont respectivement remplacés par Ugo Humbert, Botic van de Zandschulp, Pedro Martínez et Alejandro Davidovich Fokina.

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueurs de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Pendant le tournoi 
L'Espagnol, spécialiste de double, Marc López dispute son dernier tournoi professionnel, associé au jeune Carlos Alcaraz.

Novak Djokovic remporte au second tour son  duel face à Gaël Monfils et devient le premier joueur à remporter autant de matchs face à un adversaire sans compter aucune défaite. Cette victoire lui assure également de rester numéro 1 mondial à l'issue du tournoi.

L'Espagnol Rafael Nadal demande aux organisateurs de jouer son match du deuxième tour, prévu le mercredi 4 mai, en journée, dans le but de pouvoir regarder le match retour de la demi-finale de ligue des champions entre le Real Madrid, dont il est fan, et Manchester City prévu dans la soirée.

Au lendemain de son  anniversaire, Carlos Alcaraz bat Rafael Nadal en quarts de finale, puis Novak Djokovic en demi-finale. Il devient ainsi le premier joueur à battre ces deux joueurs lors d'un même tournoi sur terre battue, et le onzième toute surface confondue après David Nalbandian à Madrid en 2007, Andy Roddick à Dubaï en 2008, Nikolay Davydenko à Shanghai en 2009, Robin Söderling au Masters en 2009, Ivan Ljubicic à Indian Wells en 2010, Roger Federer au Masters en 2010, Stanislas Wawrinka à l'Open d'Australie 2014, Juan Martin del Potro aux Jeux olympiques de Rio en 2016, Daniil Medvedev au Masters en 2020 et Dominic Thiem également au Masters en 2020.

Lauréats 
L'Espagnol Carlos Alcaraz remporte le tournoi en simple en battant en finale le tenant du titre Alexander Zverev. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple, le  de la saison et le  en Masters 1000. À 19 ans et 3 jours, il devient le plus jeune vainqueur du tournoi. Il devient également le sixième joueur depuis le début de l'ATP Tour à avoir remporté ses cinq premières finales sur le circuit principal après Andreï Medvedev, Thomas Enqvist, Sjeng Schalken, Ernests Gulbis et Martin Kližan. À l'issue du tournoi, il obtient son meilleur classement ATP, en grimpant à la  place mondiale, et talonne de 70 points le leader du classement ATP Race, Rafael Nadal, avec  engrangés depuis le début de l'année.

En double, Wesley Koolhof et Neal Skupski décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Juan Sebastián Cabal et Robert Farah. Il s'agit de leur  et  titre ATP en double respectif, leur  depuis le début de la saison.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Madrid
 Saison 2022 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Madrid (WTA 2022) : tournoi féminin
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2022
Tennis en Espagne en 2022
Tennis masculin en 2022
Tennis en mai 2022